У́лица Геро́ев Труда́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Героев Труда — улица в Берёзовском Свердловской области
 Улица Героев Труда — улица в Воронеже
 Улица Героев Труда — улица в Камышине Волгоградской области
 Улица Героев Труда — улица в Краснодаре
 Улица Героев Труда — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области
 Улица Героев Труда — улица в Новосибирске

Украина 

 Улица Героев Труда — улица в Донецке
 Улица Героев Труда — улица в Константиновке Донецкой области
 Улица Героев Труда — улица в Полтаве
 Улица Героев Труда — улица в Харькове

См. также 

 Улица Героев
 «Героев труда» — станция Харьковского метрополитена
 Герой Труда
 Улица Труда